Агравиадос или Агравиадосы (, недовольные):

 Агравиадосы — в XVIII веке в Испании дворяне, отказывавшие вошедшим на престол Бурбонам в признании их титулов и сана, потому что втайне защищали интересы Габсбургской династии.
 Агравиадосы — участники восстания 1826—1828 гг., жаждавшие восстановления крайнего абсолютизма церкви и государства, а также инквизиции.